Гроссман, також Гросман ( та варіації) — стародавнє німецьке прізвище. Означає «велика людина» (в сенсі розмірів). Перша письмова згадка такого прізвища датується 1352 роком.

Гроссман:
 Василь Гроссман — російський письменник, фронтовий кореспондент єврейського походження.
 Генрик Гроссман — польсько-німецький економіст та історик єврейського походження.
 Давид Гроссман — ізраїльський письменник, драматург,  публіцист і журналіст.
 Леонід Гроссман — російський літературознавець єврейського походження.
 Гроссман Людвік (1835 - 1915) — польський композитор.
 Мирон Гроссман — російський кінопідприємець, кінооператор єврейського походження.
 Фердинанд Гроссман — австрійський хоровий диригент і музичний педагог.

Див. також 
 Гройсман
 Гросман
 Гроссманн

Примітки 

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища